Torossian ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Torossian (geb. vor 1991), französischer Mathematiker und französischer Generalsekretär für Erziehung
 Sarkis Torossian (1891–1954), osmanisch-amerikanischer Kapitän der osmanischen Marine

Siehe auch:
 Dawit Torosjan (* 1950), sowjetisch-armenischer Boxer
 Samwel Torossjan (* 1988), armenischer Skilangläufer und Biathlet